Noita est le neuvième album du groupe finlandais de folk metal Korpiklaani. Il est paru en 2015 chez Napalm Records.Le titre est le mot finnois pour « sorcière », mais « shaman » ou des mots pouvant s'apparenter à « druide » sont plus proches en signification.

La piste « Jouni Jouni » est une reprise de la chanson « Mony Mony » de Tommy James and the Shondells.

Liste des morceaux

Formation 
 Jonne Järvelä – chant, guitare
 Jarkko Aaltonen – basse
 Matti "Matson" Johansson – batterie
 Sami Perttula – accordéon
 Tuomas Rounakari – violon
 Kalle "Cane" Savijärvi – guitare
 Tuomas Keskimäki - Paroles

Références 

Album musical sorti en 2015